Siciny ist Name zweier Dörfer in Polen:
 Siciny (Kęsowo) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Kęsowo
 Siciny (Niechlów) (Seitsch) in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Niechlów